

Nom de famille 

 Ivone Gebara (1944-), théologienne brésilienne

Toponymie 
 Gebara, commune espagnole